Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2019 vond plaats van maandag 14 tot en met zondag 20 oktober 2019 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de 24e editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2019. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Darja Kasatkina strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Oekraïense Elina Svitolina kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, en verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Het derde reekshoofd, Belinda Bencic uit Zwitserland, die met een wildcard voor het toernooi was uitgeno­digd, won de titel. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Russin Anastasija Pavljoetsjenkova in drie sets. Bencic wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Moskou op haar naam te schrij­ven. Het was haar zesde WTA-titel, de tweede van 2019. Zij won US$ 180.520 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens had zich via het kwalificatietoernooi een plek in het hoofdtoernooi veroverd – daar bereikte zij de kwartfinale, waarin zij verloor van de latere winnares.

De Nederlandse Kiki Bertens was als tweede geplaatst, en ontving derhalve een vrijstelling voor de eerste ronde – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij verloor van Française Kristina Mladenovic.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Aleksandra Panova en Laura Siegemund hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Tímea Babos en Kristina Mladenovic, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Kirsten Flipkens en Bethanie Mattek-Sands.

Het ongeplaatste Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Kirsten Flipkens (België) en Bethanie Mattek-Sands (VS) in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Aoyama had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shibahara een.

Behalve Flipkens waren er geen andere speelsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Moskou 2019
Moskou